Albus (munt), een oude munt
 Albus Perkamentus, een personage uit de Harry Potterreeks